Ansa – conformazione curva dei corsi d'acqua
 Ansa – nella ceramica, manico ricurvo di vasi e anfore
 ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) – agenzia di stampa italiana con sede a Roma
 Ansa – strumento usato in laboratorio di chimica e microbiologia
 ANSA (Afghanistan National Standards Authority) – organizzazione nazionale afghana di standardizzazione
 Anśa – divinità induista del gruppo degli Aditya
 Ansa – regina dei Longobardi, moglie di Desiderio

Pagine correlate 
 Hansa (disambigua)

Altri progetti